Девино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Девино — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Болгария 
 Девино — село в Тырговиштской области.

Россия 
 Девино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Девино — разъезд (населённый пункт) в Тогучинском районе Новосибирской области
 Девино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

См. также 

 Девина (значения)
 Девин